Прусаков — русская фамилия; женская форма .

Известные носители 
 Прусаков, Артамон Никитич, в некоторых источниках Прусаков, Автоном Никитич — артист Малого театра с 1824 по 1841 год.
 Прусаков, Александр Николаевич (род. 1953) — Заместитель руководителя Федеральной службы геодезии и картографии России с декабря 1998 года, действительный государственный советник Российской Федерации 3 класса.
 Прусаков, Валерий Николаевич (род. 1969) — актёр в Свердловском академическом театре драмы.
 Прусаков, Виктор Васильевич — актёр Александринского театра середины XIX столетия.
 Прусаков, Геннадий Анатольевич (род. 1961) — сотрудник группы «Вымпел», Герой Российской Федерации.
 Прусаков, Дмитрий Борисович (род. 1965) — российский египтолог.
 Прусаков, Михаил Дмитриевич (1896—1938) — советский партийный деятель.
 Прусаков, Николай Петрович (1900—1952) — советский художник-график, живописец, театральный художник, плакатист.
 Прусаков, Юрий Михайлович (род. 1936) — политолог, доктор юридических наук, профессор.



См. также

Примечания